Neris ist ein litauischer männlicher Vorname, abgeleitet von Nerijus. Die weibliche Form ist Nerė.

Personen 
Neris Germanas (*  1946), Diplomat und Politiker (Vizeminister)

Männlicher Vorname
Litauischer Vorname